Ел Копал има више значења:

 Ел Копал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Копал (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Копал (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Копал (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Копал (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Копал (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Копал (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Копал (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Копал (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Копал (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Копал (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Копал (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Копал (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копал (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копал, Сан Антонио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копал (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копал (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копал (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику